I Fantastici Quattro (The Fantastic Four) – gruppo di personaggi dei fumetti Marvel Comics
 The Fantastic Four – film del 1994 diretto da Oley Sassone
 I Fantastici Quattro (The Fantastic Four) – serie animata del 1967
 The Fantastic Four – serie animata del 1978

Pagine correlate
I Fantastici Quattro (disambigua)